Constantine, Kaszentína algériai város egyik neve
Constantine, város Michigan államban
Constantine, a démonvadász, 2005-ös amerikai film
Constantine, 2014-es amerikai televíziós sorozat
Constantine, 2018-as amerikai animációs websorozat, a 2014-es sorozat folytatása
John Constantine, a Vertigo Comics karaktere